Arkell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anthony John Arkell (1898-1980), archéologue et administrateur colonial britannique
 (1935-1998), homme politique australien en Nouvelle-Galles du Sud
 (1898-1982), joueur anglais de cricket
 (1835-1923), ecclésiastique et rameur anglais
Keith Arkell (né en 1961), grand maître d'échec anglais
 (1898-1982), joueur anglais de cricket
Marie Monique Arkell (1893-1957), actrice française
 (1881-1959), scénariste et nouvelliste britannique
 (né en 1966), athlète australien de saut à la perche
Thomas Arkell (1823-1906), homme politique canadien en Ontario
Valerie Arkell-Smith (1895-1960), criminel et homme transgenre anglais
William Joscelyn Arkell (1904-1958), géologue et paléontologue britannique

Toponyme

, cirque de la chaîne Shackleton

Arkell, quartier de  en Ontario

Voir aussi
Arkells, groupe canadien de rock
, brasserie de Swindon en Angleterre

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme